Штёгер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штёгер, Петер (род. 1966) — австрийский футболист.
 Штёгер, Рудольф (1861—1921; с 1891 года — Рудольф Штёгер-Штайнер фон Штайнштеттен) — австро-венгерский военачальник.
 Штегер, Уилл (род. 1944) — исследователь Арктики.

См. также 
 Стигер